Il doppio  del Challenger of Dallas 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Scott Lipsky e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chris Eaton e Dominic Inglot hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Jack Sock 6–7(6–8), 6–4, [19–17].

Teste di serie

  Carsten Ball /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  James Cerretani /  Izak van der Merwe (primo turno)

  Andre Begemann /  Pierre-Ludovic Duclos (quarti di finale)
  Nicholas Monroe /  Jack Sock (finale)

Tabellone

Note 
 
 

Challenger of Dallas 2012